Рондо се може односити на:
 Рондо, музички облик
 Рондо, југословенски и хрватски филм из 1966.
 Рондо, роман Џона Махера из 2010.
 Родно, град у савезној држави Арканзас, САД